Леони́д Абра́мович Гордо́н (7 мая 1930, Москва — 21 августа 2001) — советский и российский историк, социолог и политолог. Доктор исторических наук.

Биография 
Окончил исторический факультет МГУ, под влиянием профессора И. М. Рейснера избрал областью своей специализации положение рабочего класса в Индии. Кандидатскую диссертацию «Из истории рабочего класса Индии (положение пролетариата Бомбея в 1918—1939 гг.)» защитил в 1960 году в Институте народов Азии АН СССР. Доктор исторических наук (1979, диссертация «Подъём благосостояния и совершенствование быта рабочего класса в период развитого социализма: историко-социологическое исследование сдвигов в уровне и образе жизни советского рабочего класса в 60—70-е годы»).

После окончания университета работал учителем истории в школе (так как не был допущен в аспирантуру по «пятому пункту», несмотря на рекомендацию кафедры), а в 1956 году был принят в Фундаментальную библиотеку общественных наук АН СССР, которая в те годы была средоточием московской интеллектуальной жизни (сменит его там однофамилец А.В. Гордон). Затем работал в Институте востоковедения АН СССР. Опубликовал ряд работ по социальной истории Индии. Знал о существовании на истфаке МГУ нелегальной марксистской организации Краснопевцева, но отказался в неё вступить.

В середине 1960-х годов у него возобладал интерес к конкретной социологии. Став в 1965 году ведущим сотрудником социологической лаборатории Института труда, он много ездил по стране, проводил обследования на предприятиях, изучал «микроткань» общественной жизни: быт, свободное время и образ жизни рабочего класса.

С 1966 по 1991 год работал в Институте международного рабочего движения АН СССР, где со временем стал руководителем влиятельного научного направления в российской социальной истории и социологии. В 1967—1968 годах был одним из участников комплексного социологического исследования условий жизни и быта городского населения (проект «Таганрог»). Результаты этой работы получили отражение в книгах «Свободное время» (в соавторстве с Н. М. Римашевской) и «Человек после работы» (1973, в соавторстве с Э. В. Клоповым). Под руководством Л. А. Гордона была подготовлена книга «Типология несоциалистических стран» (1976), где применялись методы многомерной классификации.

В 1991 году возглавил Центр исследования общественных движений Института мировой экономики и международных отношений РАН.

Научная деятельность 
Л. А. Гордон стоял у истоков особой отрасли социологических исследований — социологии быта, изучавшей эту сферу человеческой жизни, которая в советское время считалась вторичной по отношению к производству и общественной активности, и потому не заслуживавшей внимания ученых.

В 1990-е годы написал десятки научных и научно-публицистических работ, внёс крупный вклад в теорию социальной структуры российского общества, социологию массовых движений, исследования быта и свободного времени, историю российского общества, политическую науку.

Особо пристальное внимание уделял анализу возрождавшегося рабочего (в том числе шахтёрского) движения — не только анализу, но и просвещению его участников и молодых лидеров. Тесное общение и сотрудничество с ними существенно расширило возможности наблюдения за развитием этого субъекта обновления нашего общества и помогало при анализе социального и политического потенциала этого движения.

Оценки 
Леонид Абрамович Гордон был наделён редким даром предвидеть основные тенденции развития мира и России, обладал редкими исследовательскими и организаторскими способностями, умением привлекать к совместной работе учёных — специалистов разных научных дисциплин и разных стран. Всё это способствовало тому, что он стал одним из наиболее авторитетных российских учёных-«шестидесятников», чьими талантами и усилиями в нашей стране была возрождена и сравнительно быстро выведена на вполне достойный уровень отечественная социология.

Избранные труды 
 Из истории рабочего класса Индии. Положение Бомбейского пролетариата в новейшее время. М.: ИВЛ, 1961.
 Человек после работы. Социальные проблемы быта и внерабочего времени. По материалам изучения бюджетов времени в крупных городах Европейской части СССР. М.: Наука, 1972. (Совместно с Э. В. Клоповым)
 Пятидневная рабочая неделя и свободное время трудящихся (Таганрогские исследования). М.: Мысль, 1972. (Совместно с Н. М. Римашевской).
 Типология несоциалистических стран (Опыт многомерно-статистического анализа народных хозяйств). М.: Наука, 1976. (Совместно с Л. А. Фридманом и др.).
 Социальное развитие рабочего класса СССР: рост численности, квалификации, благосостояния рабочих в развитом социалистическом обществе. Историко-социологические очерки. М.: Наука, 1977. (Совместно с Э. В. Клоповым).
 Гордон Л. А., Клопов Э. В., Оников Л. А. Черты социалистического образа жизни: быт городских рабочих вчера, сегодня, завтра. — М.: Знание, 1977. — 159 с. 
 Социально-экономические проблемы труда и быта рабочего класса. (Руководство авторским коллективом и редактирование — совместно с Т. Т. Тимофеевым; написание разделов). М.: ИМРД АН СССР, 1979.
 Рабочий класс СССР на рубеже 80-х годов. Ч. I—II. (Руководство авторским коллективом и общее редактирование; написание разделов книги — совместно с Э. В. Клоповым и А. К. Назимовой). М.: ИМРД АН СССР, 1981.
 Развитие рабочего класса в социалистическом обществе. Интернациональные закономерности и национальные особенности. (Руководство авторским коллективом и общее редактирование — совместно с Т. Т. Тимофеевым и Э. В. Клоповым; написание глав и разделов книги совместно с Э. В. Клоповым, Г. П. Козловой, З. И. Фаинбургом). М.: Наука, 1982.
 Социальное и культурное развитие рабочего класса в социалистическом обществе. Ч. I—II. (Общее редактирование — совместно с Э. В. Клоповым и А. К. Назимовой; написание разделов книги — совместно с А. К. Назимовой и Л. Г. Перфильевой). М.: ИМРД АН СССР, 1982.
 Социальный прогресс советского общества и перспективы развития рабочего класса. М.: ИМРД АН СССР, 1983.
 Прогресс повседневной бытовой деятельности советских рабочих в 60-70-е годы. М.: ИМРД АН СССР, 1983. (Совместно с Э. К. Клоповым и Е. Б. Груздевой).
 Технико-технологические сдвиги и социальное развитие промышленного ядра рабочего класса. М.: ИМРД АН СССР, 1983. (Совместно с А. К. Назимовой).
 Тенденции и перспективы развития рабочего класса в социалистическом обществе. Сборник научных трудов. (Руководство авторским коллективом, составление, общее редактирование — совместно с М.Гулаковой и А. К. Назимовой); написание разделов книги — совместно с А. К. Назимовой и В. В. Комаровским). Прага: Институт философии и социологии ЧСАН, 1985. (На русском языке)
 Рабочий класс СССР: тенденции и перспективы социально-экономического развития. М.: Наука, 1985. (Совместно с А. К. Назимовой)
 Советские рабочие в условиях ускорения социально-экономического развития. М.: Наука, 1987. (Отв. ред., автор разделов).
 Рабочий класс в социалистическом обществе: тенденции и перспективы развития в условиях интенсификации и перестройки экономики. М.: Наука, 1988.
 Что это было? Размышления о предпосылках и итогах того, что случилось с нами в 30-40-е годы. М.: Политиздат, 1989. (Совместно с Э. В. Клоповым).
 Рабочее движение: документальные и аналитические материалы. М.:ИПЗ РАН, 1992. (Отв. ред.)
 Шахтерское движение: документальные и аналитические материалы. М.: ИПЗ РАН, 1992. (Отв. ред.).
 Шахтеры-92. Социальное сознание и социальный облик рабочей элиты. М.: Прогресс, 1993. (Совместно с Е. Б. Груздевой и В. В. Комаровским).
 Очерки рабочего движения в послесоциалистической России. Субъективные наблюдения, соединенные с попыткой объективного анализа промежуточных результатов исследования. М.: ИМЭМО РАН и Русско-Американский Фонд профсоюзных исследований и обучения, 1993.
 На пути к социальному партнерству. Развитие социально-трудовых отношений в современной России — от односторонне-командного управления к трехстороннему сотрудничеству. М.: Спец. приложение к бюллетеню «Конституционный вестник», 1993. (Совместно с Э.Клоповым, Э.Шаблинской и др.).
 Область возможного. Варианты социально-политического развития России и способность российского общества переносить тяготы переходного времени. М.: Русско-Американский Фонд профсоюзных исследований и обучения и ИМЭМО РАН, 1995.
 Надежда или угроза? Рабочее движение и профсоюзы в переходном обществе. М.: Русско-Американский Фонд профсоюзных исследований и обучения и ИМЭМО РАН, 1995.
 К изучению общественных проблем труда в России первой половины 90-х гг.: субъекты и объекты социально-трудовых отношений. М.: ИМЭМО РАН, 1996. (Социально-трудовые исследования. Вып. I). (Совместно с В. Г. Гимпельсоном, Э. В. Клоповым и др.)
 Положение наемных работников в России 90-х годов. Противоречия условий и оплаты труда как проявление послесоциалистического кризиса условий жизни. М.: ИМЭМО РАН, 1997. (Социально-трудовые исследования. Вып. VII)
 Крутой пласт: Шахтерская жизнь на фоне реструктуризации и общероссийских перемен (Общее редактирование — совместно с Э. В. Клоповым и И. С. Кожуховским; написание разделов). М.: Комплекс-Прогресс, 1999.
 Потери и обретения в России девяностых. Историко-социологические очерки экономического положения народного большинства. Т. 1-2. М.: Эдиториал УРСС, 2000—2001. (Совместно с Э. В. Клоповым). Т. 1. Меняющаяся страна в меняющемся мире: предпосылки перемен в условиях труда и уровне жизни. 2000. Т.2. Меняющаяся жизнь в меняющейся стране. 2001.

Примечания

Ссылки 
 Биография
 Клопов Э. В. К 75-летию Леонида Абрамовича Гордона
 pseudology.org/Gallup/Gordon_LA.htm (воспоминания коллег)

Историки по алфавиту
Социологи по алфавиту
Историки СССР
Востоковеды СССР
Социологи СССР
Политологи СССР
Социологи России
Политологи России
Доктора исторических наук
Сотрудники ИМРД АН СССР
Сотрудники ИНИОН
Сотрудники Института востоковедения РАН
Сотрудники ИМЭМО
Персоналии:Таганрог